Stena Germanica steht für:
 Stena Germanica, Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg zwischen 1967 und 1979, siehe A. Regina
 Stena Germanica, Fährschiff, Stena Spirit (Schiff, 1988)
 Stena Germanica, Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg zwischen 1987 und 2010, siehe Stena Vision (Schiff, 1987)
 Stena Germanica (Schiff, 2001), Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg seit 2010